Die Perwenstwo FNL 2014/15 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 6. Juli 2014 und endete am 30. Mai 2015.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen direkt in die Premjer-Liga 2015/16 auf, während der Dritte und Vierte über die Relegation aufsteigen konnte. Die letzten drei Teams stiegen in die Perwenstwo PFL ab.

Vor der Saison 
Nur neun Mannschaften aus der Vorsaison spielten auch 2014/15 in der Perwenstwo FNL. Dazu kamen als Aufsteiger die fünf Zonensieger der Perwenstwo PFL, sowie vier Absteiger aus der Premjer-Liga.

Teilnehmer 
Die vier Premjer-Liga-Absteiger 2013/14

 Tom Tomsk
 Krylja Sowetow Samara
 Wolga Nischni Nowgorod
 Anschi Machatschkala

Die neun Vereine aus der Saison 2013/14
 Gasowik Orenburg
 Schinnik Jaroslawl
 SKA-Energija Chabarowsk
 Lutsch-Energija Wladiwostok
 Baltika Kaliningrad
 Sibir Nowosibirsk
 FK Jenissei Krasnojarsk
 Dynamo Sankt Petersburg
 Chimik Dserschinsk

Die fünf Perwenstwo-PFL-Staffelsieger
 FK Tosno (West)
 PFK Sokol Saratow (Zentrum)
 Wolgar Astrachan (Süd)
 FK Tjumen (Ural-Powolschje)
 Sachalin Juschno-Sachalinsk (Ost)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Relegation 
Der Dritte und Vierte der Meisterrunde spielte am 3. und 7. Juni 2015 gegen den 13. bzw. 14. der Premjer-Liga um zwei Startplätze für die folgende Premjer-Liga-Saison.

Alle vier Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2014 15
Fußballsaison 2014/15